Luxi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Luxi (潞西市), ehemaliger Name der Stadt Mang des Autonomen Bezirks Dehong der Dai und Jingpo im Westen der chinesischen Provinz Yunnan
 den Kreis Luxi (泸西县) des Autonomen Bezirks Honghe der Hani und Yi im Süden der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Luxi (Honghe)
 den Kreis Luxi (芦溪县) von Pingxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Luxi (Pingxiang)
 den Kreis Luxi (泸溪县) des Autonomen Bezirks Xiangxi der Tujia und Miao in Hunan, siehe Luxi (Xiangxi)

 die Großgemeinde Luxi (芦溪镇), Hauptort des Kreises Luxi von Pingxiang, siehe Luxi (Luxi)
 die Großgemeinde Luxi (芦溪镇) im Kreis Pinghe in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Luxi (Pinghe)
 die Großgemeinde Luxi (芦溪镇) im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Luxi (Santai)
 die Großgemeinde Luxi (芦溪镇) im Stadtbezirk Shunqing von Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Luxi (Santai)

 die Gemeinde Luxi (芦溪乡) im Kreis Qimen in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Luxi (Qimen)
 die Gemeinde Luxi (芦溪乡) im Kreis Yongxin in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Luxi (Yongxin)

 das Straßenviertel Luxi (路西街道) der Stadt Houma in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Luxi (Houma)
 das Straßenviertel Luxi (路西街道) des Stadtbezirks Yuci in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Luxi (Yuci)